Первый дивизион 1960 () — 47-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1960 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1960 на сайте rsssf.com 

1960
Дания
Спорт в Дании в 1960 году